Ewans ist der Familienname der folgenden Personen:

 Kai Ewans (1906–1988), dänisch-amerikanischer Jazzmusiker
 Roy Ewans (1917–2012), britischer Flugzeugingenieur